Treasure Chest е бокс сет от 3 диска на германската пауър метъл група Helloween.

Състав 
 Анди Дерис – вокали (диск 1: песни 1-4, диск 2: песни 5-14, диск 3: песни 6-8, 10, 11)
 Михаел Киске – вокали (диск 1: песни 5, 6, 9, 12, 15, диск 2: песни 1-4, диск 3: песни 1, 3, 4)
 Кай Хансен – китари, бек вокали (диск 1: песни 5-7, диск 2: песни 1, 2)
 Михаел Вайкат – китари (диск 1 и 2, диск 3: песни 1-4, 6-11)
 Роланд Грапов – китари (диск 1: песни 1-4, диск 2: песни 3-14, диск 3)
 Маркус Гроскопф – бас (диск 1 и 2, диск 3: песни 1-4, 6-11)
 Инго Швихтенберг – барабани (диск 1: песни 5-15, диск 2: песни 1-4, диск 3: песни 1-4)
 Ули Куш – барабани (диск 1: песни 1-4, диск 2: песни 5-14, диск 3: песни 5-11)

Песни

Бележки 

Музикални албуми от 2002 година
Албуми на Хелоуин
Компилации